Klaviersonate Nr. 2 steht für:
 Klaviersonate Nr. 2 (Beethoven)
 Klaviersonate Nr. 2 (Chopin)
 Klaviersonate Nr. 2 (Ives) 
 Klaviersonate Nr. 2 (Mozart) 
 Klaviersonate Nr. 2 (Skrjabin)